Le nom Richard Hill est porté par les personnes suivantes :

 Richard Hill († 1590), un bienheureux, prêtre et martyr en Angleterre fêtés le 27 mai ;
 Richard Hill (1732-1808),  de Hawkstone, homme politique britannique ;
 Richard Hill (1893-1971), un joueur de football international anglais ;
 Richard Hill (1931-2013), un propriétaire foncier britannique et un homme politique ;
 Richard Hill (né en 1943), écrivain de science-fiction ;
 Richard Erik Hill (né en 1949), astronome américain, découvreur de comètes périodiques ;
 Richard Hill (né en 1961), un joueur anglais de rugby à XV ;
 Richard Hill (né en 1973), un joueur international anglais de rugby à XV ;
 Richard Hill (né en 1980), un joueur américain de baseball ;
 Richard Hill (né en ?), un homme d'État britannique.

Notes et références

Voir aussi